Vítězem soutěže se stala australská dvojice startující na divokou kartu Samantha Stosurová a Scott Draper, která ve finále přehrála jihoafricko-zimbabwské turnajové čtyřky Liezel Huberovou s Kevinem Ullyettem 6–2, 2–6, 10–6.

Nasazené páry 
  Rennae Stubbsová /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Cara Blacková /  Wayne Black (čtvrtfinále)
  Conchita Martínezová /  Andy Ram (semifinále)
  Liezel Huberová /  Kevin Ullyett (finále)
  Věra Zvonarevová /  Bob Bryan (čtvrtfinále)
  Jelena Lichovcevová /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Martina Navrátilová /  Max Mirnyj (semifinále)
  Janette Husárová /  Leoš Friedl (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Stubbs  D Nestor
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Vinci  P Pála
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=[7]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Vento-Kabchi  M Hood| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= S Ferguson  L Bourgeois
| RD1-score04-1=61
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= C Martínez  A Ram| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=Alt
| RD1-team06= G Dulko  S Prieto
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=68
| RD1-score06-3=[6]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= É Loit  G Etlis
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= J Husárová  L Friedl
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=Alt
| RD1-team09= M Tu  C Haggard
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[4]
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= T Musgrave  W Arthurs| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= E Callens  M Damm| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= C Morariu  P Hanley
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= D Hantuchová  M Knowles
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=62
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= S Draper  S Stosur| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= L McShea  C Suk
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= J Lichovceva  N Zimonjić| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Stubbs  D Nestor| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Vento-Kabchi  M Hood
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= C Martínez  A Ram| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= J Husárová  L Friedl
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=[6]

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= T Musgrave  W Arthurs
| RD2-score05-1=w
| RD2-score05-2=/
| RD2-score05-3=o
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= E Callens  M Damm
| RD2-score06-1= 
| RD2-score06-2= 
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= S Draper  S Stosur
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= E Lichovceva  N Zimonjić
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=67
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Stubbs  D Nestor
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=[12]
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= C Martínez  A Ram| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=[14]

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= T Musgrave  W Arthurs
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=67
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= S Draper  S Stosur| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= C Martínez  A Ram
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= S Draper  S Stosur| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= V Zvonareva  B Bryan| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=66
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= E Gagliardi  M Rodríguez
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=[8]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Jen C’  S Aspelin
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Alt
| RD1-team04= K Srebotnik  F Čermák
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= B Schett  J Knowle
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=[6]
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= N Liu  Lu Jan-sun| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Sequera  T Perry
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=[5]
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= L Huber  K Ullyett
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= M Navrátilová  M Mirnyj
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= E Daniilidou  T Woodbridge
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= N Pratt  P Vízner
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= E Dominikovic  N Healey
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Reference 

 Pavouk smíšené čtyřhry

Australian Open 2005